Morris County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Morris County (Kansas) – okres státu Kansas
 Morris County (New Jersey) – okres státu New Jersey
 Morris County (Texas) – okres státu Texas